Владимир Геннадиевич Хржановский (; 1912—1985) — советский геоботаник и фитоморфолог, специалист по систематике рода Шиповник.

Биография 
Владимир Геннадиевич Хржановский родился в Ялте 6 ноября 1912 года. С 1928 года некоторое время преподавал в Ялте в начальной школе. В 1930 году поступил в Пермский государственный университет, в 1933—1935 служил в Красной Армии. В 1938 году Хржановский окончил Среднеазиатский государственный университет, после чего стал работать ассистентом в Казахском государственном университете.

До 1942 года Владимир Геннадиевич был доцентом КазГУ, также занимался изучением флоры Тянь-Шаня и юга Казахстана. В годы Великой Отечественной войны совершал ботанические экспедиции по Алтаю и Прииртышью с целью сбора богатых витаминами растений. В 1944—1945 работал доцентом кафедры высших растений Киевского государственного университета. По окончании войны Хржановский возглавил кампанию по созданию плантаций среднеазиатских видов шиповника на Украине (этот род растений наиболее интересовал ботаника).

В 1953 году В. Г. Хржановский получил степень доктора биологических наук, защитив диссертацию, представлявшую собой монографию шиповников Европейской части СССР и Кавказа. Через год он был избран заведующим кафедрой ботаники Московской сельскохозяйственной академии. С 1961 по 1964 он также возглавлял кафедру ботаники и физиологии растений Университета дружбы народов.

В 1969 году Хржановский стал директором Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных растений. В 1972 году он снова возглавил кафедру ботаники МСХА.

10 апреля 1985 года в Москве Владимир Геннадиевич Хржановский скончался. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Владимир Геннадиевич Хржановский принимал участие в написании 6-го тома региональной монографии «Флора УРСР».

Некоторые научные работы

Виды растений, названные в честь В. Г. Хржановского 
  [= ]

Ссылки 
 

Ботаники СССР
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Выпускники Национального университета Узбекистана
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Авторы учебников
Похороненные на Кунцевском кладбище